Toendak (Kalakan), een zijrivier van de Kalakan binnen de Russische kraj Transbaikal
 Toendak (Taksima), een zijrivier van de Taksima binnen de Russische kraj Transbaikal